Пик () — бриттское королевство эпохи Древнего Севера, существовавшее в 525—590 годах. Также известно как Южные Пеннины.

История 

Королевство Пик возникло в 525 году, когда король Пеннин Пабо Опора Британии, уходя в монастырь, разделил государство между своими сыновьями: Сауилом и Динодом. Сауил получил Пик, южную часть Пеннин, а Динод — королевство Дунотинг, северную.

В 590 году Пик был захвачен англосаксонским королевством Берниция.

Правители

Примечания

Ссылки 

 .
 Пик. The History Files.

Появились в 525 году
Исчезли в 590 году
Бриттские королевства «Древнего Севера»